

Hef of hef 
 Hef (rapper), artiestennaam van Julliard Frans, Nederlands rapper
 Hugh Hefner, bijgenaamd Hef, oprichter van Playboy
 Heef of hef, paal om de kap van een hooiberg op en neer te bewegen
 De Hef, buiten gebruik gestelde brug in Rotterdam
 High energy fuel, ontwikkelingsprogramma voor vliegtuig- en raketbrandstof in de jaren 1950

HEF 
 Landkreis Hersfeld-Rotenburg, district in de Duitse deelstaat Hessen
 Herefordshire, Engelse regio (Chapman-code)
 Manassas Regional Airport, luchthaven in de Amerikaanse staat Virginia (location identifier)
 Historische Eisenbahn Frankfurt, museumspoorlijn in Duitsland